Can Peixo (Cornellà de Llobregat), casa pairal més antiga de Cornellà de Llobregat i enderrocada el 1988.
 Cal Peixo Vell o Can Peixo Vell, masia desapareguda a El Prat de Llobregat, enderrocada el 1957.
 Can Peixo (el Prat de Llobregat) o Can Peixo Nou, masia aïllada a El Prat de Llobregat.